Miejscowości w USA:
 Saybrook – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Saybrook (ang. Saybrook Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula